In de lineaire algebra is een kolomvector een -matrix, dus een matrix die uit een enkele kolom van  elementen bestaat. Als matrix heeft een kolomvector  elementen die met twee indices worden aangegeven:

Verwarring ontstaat met een -dimensionale vector doordat men de elementen daarvan vaak onder elkaar als kolom noteert en daarmee de schijn wekt een kolomvector te noteren. In deze context hebben de begrippen 'naast elkaar' en 'onder elkaar' geen betekenis. Ook al schrijft men de elementen van de vector onder elkaar, het blijft een 'rij', een -tupel.

De getransponeerde van een kolomvector is een rijvector en omgekeerd. De verzameling van alle kolomvectoren vormt een vectorruimte, die de duale ruimte van de verzameling van alle rijvectoren is. Rij- en kolomvector zijn een  en een -matrix.

Om een kolomvector tussen andere tekst aan te geven, wordt een kolomvector soms genoteerd als de  getransponeerde van de overeenkomstige rijvector. 

 
of als
,

waarin de elementen door komma's zijn gescheiden.

Meestal worden de elementen gegeven als:

met weglating van de tweede index 1. De kolomvector wordt dan:

Het kan nodig zijn een kolomvector als een rij te noteren, bijvoorbeeld in een computerprogramma, waarbij de elementen in een rijvector door spaties worden gescheiden en de elementen in een kolomvector door een komma of een puntkomma. Als  een rijvector is, worden  en  in MATLAB als volgt aangeduid:
 en 
 

waarin de  de getransponeerde betekent.

Lineaire algebra 
De vermenigvuldiging van een matrix met een kolomvector kan worden beschouwd als matrixvermenigvuldiging:

Het aantal kolommen van matrix  moet daarvoor gelijk zijn aan de dimensie van vector . Als  variabel is representeert dit een lineaire afbeelding in matrixnotatie bij eindigdimensionale vectorruimten. 

Beschouwt men twee vectoren  en  in een euclidische ruimte als kolomvectoren, dan is het inwendig product daarvan hetzelfde als het matrixproduct van de getransponeerde van  met . Als  
 

en 
, 

is 

Lineaire algebra
Vectorcalculus